— японская фамилия. Известные представители:

 Найто, Акира (род. 1947) — японский дирижёр.
 Найто, Кацутоси (1895—1969) — японский борец вольного стиля.
 Найто Мисао (1920—2009) — настоящее имя японского писателя-слависта Утимуры Госуке.
 Найто, Тамидзи (1885—1965) (:ja:内藤民治) — японский писатель и журналист, основатель Ассоциации взаимопомощи Япония — СССР (1924).
 Найто, Тиаки (в замужестве Мукаи, род. 1952) — японская астронавтка.
 Найто, Тэцуя (род. 1982) — японский рестлер.
 Найто, Ясухиро (род. 1967) — японский художник.